Сы́рнев — русская фамилия. Известные носители:
 Сырнев, Александр Петрович (1855—1918) — член Государственного совета Российской империи, полковник.
 Сырнев, Сергей Васильевич (1858—после 1940) — священник и депутат Государственной думы Российской империи.
 Сырнев, Юрий Аркадьевич (1905—1943) — советский художник.